El término Colada puede estar vinculado o hacer referencia a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Geología, vulcanología 
 Colada, fenómeno geológico producto de la erosión y del depósito de minerales
 Colada de lava, manto de lava fluida, emitido por un volcán durante sus erupciones
 Colada piroclástica, fenómeno que sucede durante cierto tipo de erupción volcánica

Otros usos 
 Colada, una de las dos espadas que la tradición legendaria atribuye al Cid.
 Colada, cualquier materia pasada por un colador.
 Colada de ropa, cantidad de prendas (indumentarias) que van a ser sometidas al tiempo a algún proceso de lavado para su limpieza.
 Colada industrial, etapa de una fundición en donde se vierte el material fundido en un molde.
 Colada, Bebida espesa tradicional ecuatoriana: 
 Colada, término usado en Colombia para una bebida a base de leche y avena, usualmente con canela y azúcar o panela.